Jocs Olímpics d'Hivern de 1932
 Jocs Olímpics d'Hivern de 1980